Gustavo Gregorio (Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 4 de julio de 1953) es un bajista, compositor, arreglista, orquestador, escritor y pedagogo actualmente residiendo en Madrid, España.

Entre sus principales contribuciones, está la de haber editado en 1988 y 1989 respectivamente, los métodos de bajo Cuatro Cuerdas y de guitarra Seis Cuerdas (junto a Miguel "Botafogo" Vilanova), los cuales han sido los primeros en todos los países de habla hispana hasta ese momento en incluir un medio de audio, un casete con bases y ejercicios grabados, al que sucedió un CD unos años más tarde. Estos métodos se siguen vendiendo actualmente (Melos Ediciones) y son ampliamente reconocidos como clásicos en su género, habiendo formado ya varias generaciones de bajistas y guitarristas de decenas de nacionalidades. Luego editó otro método de bajo llamado Bajo Bassico, en la misma editorial.
Como bajista ha tocado y/o grabado con muchos importantes artistas de rock argentino como Pedro y Pablo, Piero con Prema, Pappo, La Ley, Christian Roth, Alejandro Santos, Vozarrón, Carola Cutaia, Kaplan-Gregorio-Pemoff, Ditirambo, Cantilo y los Profesionales, etc., y en España con Moris (1978/1980), y ya entrado el 2000 hasta hoy con Alberto Favero, Carlos Franzetti, Oscar Feldman, Hernán Lugano, El Güevo Big Big Band, Dukaband, Paco García Cuarteto, La Barbería del Sur, Yayo Morales, Chuma Segura Hot Band, Federico Lechner, Gladston Galliza, Claudio Gabis, etc. En Japón ha tocado y grabado con Yumiko Murakami, Hirofumi Okamoto, Tatsuhiro Yahiro, Emilio Solla, Jorge Cumbo, Luis Sartor, Rick Zimmerman, Roberto de Lozano, Guillermo Nojechowicz, Hugo Iozzolino, Miguel Ángel Barcos, etc. 
Como artista principal, tiene editados varios CD con sus bandas Gregorio´s Movie "Mambonga", Adokin "Tangostinato", La Película de Gregorio "Mr. Stan Dard" y "Música", un CD dedicado a la memoria de Yumiko Murakami.

Además de haber compuesto música para teatro y cortos cinematográficos y numerosos arreglos para cantantes, grupos, big bands, etc., en 2016 edita en Bs As su primer CD como orquestador, Rock Argentino en Estado Sinfónico (bajo el sello Grammers) homenajeando a los pioneros del rock argentino de los 60/70. Incluye 14 temas emblemáticos de esas épocas interpretados por la Orquesta Sinfónica de Kiev, Ucrania, más 30 invitados entre cantantes e instrumentistas, entre ellos Litto Nebbia, Gustavo Santaolalla, Miguel Cantilo, Emilio del Guercio, Carlos Mellino, Moris, Rubén Goldín, Ciro Fogliatta, Ricardo Soulé, Alejandro Medina, Claudia Puyó, Willy Quiroga, Kubero Díaz, Gano Ferro, Guillermo Arrom, Bernardo Baraj, Fernando Bermúdez, Carlos Cutaia, Claudio Gabis, Rodolfo García, Daniel Irigoyen, Carlos Riganti, Juan Rodríguez, Ariel Rot, Juan Barrueco, Daniel Russo, Gustavo Spinetta, Leo Sujatovich, Don Vilanova (Botafogo), y él mismo como bajista.

Biografía 
Su carrera musical comenzó a los 14 años tocando guitarra y componiendo canciones. A los 18 comienza a actuar bajo el nombre de Liao (nombre tomado de un cuento de H.P.Lovecraft) llamando la atención de dos personas muy importantes en su vida hasta hoy, Martín "Poni" Micharvegas y Miguel Cantilo. Poni Micharvegas tenía en 1971 un grupo de música y poesía llamado La Canción Permanente, el cual integró en varias ocasiones Gustavo gracias a su amable invitación. Lo mismo sucedió con Cantilo cuando lo invita a integrar en 1972 su espectáculo acústico Tres Trips en el teatro ABC, junto a Expreso Zambomba (de Horacio Fontova), Sui Generis (el dúo de Charly García en su debut en Buenos Aires) Roque Narvaja y el dúo principal, Pedro y Pablo.

En 1973, recorre Europa con su amigo Daniel Irigoyen (cantante de Los Mentales, hoy baterista y compositor) y vuelve a BsAs en 1974 con un bajo eléctrico, su instrumento principal hasta nuestros días. Comienza a tocar y grabar con amigos como Miguel Botafogo, Moris, Matías Pizarro, Chimango, Marcelo Codazzi, Aurora, Antonio Smith, Rodolfo Haerle, etc.

En 1976 viaja a Bogotá, Colombia, donde toca diariamente durante un año y medio con el Latin Jazz Quartet (con Jean Galvis, Fernando "Fercho" Reyes y Eduardo "Sardino" Acevedo) en los mejores clubes de la ciudad, Elljazz y Santa Bárbara. Es aquí donde se nutre por primera vez del jazz, bossa y música fusión.

En 1978 viaja a Madrid, España, y empieza a trabajar durante dos años en la banda de Moris. Durante esta estadía crea una buena amistad con Piero, quien estaba exiliado por esos días. Vuelve con él a BsAs en 1981 integrando la banda Piero con Prema, comienza a estudiar Armonía con el maestro Juan Carlos Cirigliano y aunque siempre sigue en contacto con el rock realiza trabajos profesionales como músico lector con diversos solistas, además de investigar la fusión folklórica con Alejandro Santos y el grupo Vozarrón.

En estos años crea su propia banda Ditirambo, de inspiración jazz-rock-fusión, donde interpreta sus propias composiciones más algunas colaboraciones de sus integrantes, especialmente del guitarrista Marcelo Sáenz. Han integrado el grupo Gerardo Gardelín, Oscar Cammarotta, Luis Querol, Rubén Calegari y Fernando Diéguez.

En 1987 gana la beca de Berklee College of Music en Argentina y viaja a Boston al año siguiente para estudiar el curso Film Scoring. Se gradúa en 1991 y viaja a Japón donde reside nueve años desarrollando una profusa vida musical profesional, volviendo a Madrid definitivamente en el año 2000, donde reside actualmente junto a su pareja Marisol y sus dos hijas Lucía y Cecilia.

En la actualidad desarrolla como docente clases particulares de armonía y arreglos, incluyendo también el personal de la Escuela de Música Creativa -la institución privada de Madrid con más prestigio educativo- además de su tarea habitual de arreglista, orquestador y bajista.

Educación 

Conservatorio Manuel de Falla, Buenos Aires, Argentina, 1ra etapa 1975-1976
2da etapa, con Contrabajo, 1982-1985
Estudios Privados de Armonía y Arreglos con Juan Carlos Cirigliano, (pianista de Astor Piazzolla, entre otros) Buenos Aires, Argentina, 1986-1988
Berklee College of Music, Boston, USA, Film Scoring Diploma “Magna Cum  Laude” ,1991 y el otorgamiento del Professional Performance Award en el mismo año.

Experiencia docente 

Bajo Eléctrico, Armonía, Arreglos
Lecciones Privadas 1975- hasta la fecha
Conservatorio Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 1982-1988
Escuela Popular, Madrid, España, 2000-2003
Escuela Creativa, Madrid, España, 2000-hasta la fecha

Seminarios 

Escuela de Música de Salamanca, España, “Armonía Moderna y   Arreglos”, curso especial para profesores, Septiembre 2003
Escuela Creativa, Madrid, España, “Armonía Funcional”, July 2004
Espacio Cultural Aldana, Caceres, España, “Bajo eléctrico, Armonía e Improvisación” , abril 2005
Escuela Creativa, Madrid, España, “Armonía Funcional”, July 2006
Escuela de Música de Sabiñañigo ,Huesca, España, “Bajo Eléctrico y Armonía” Septiembre 2007
Seminario del Festival de Blues de Béjar, Salamanca, Agosto 2008

Grabaciones 

Antonio Smit “Somos el Mundo”, 1975
Moris “Mundo Moderno” 1978
Piero con Prema “Calor Humano”, 1981
Cantilo-Durietz “Contracrisis” 1982
La Ley “La Ley” 1982
Christian Roth “Por quien cantar” 1983
Kaplan-Gregorio-Pemoff “Para no irse a la B” 1987
Miguel Cantilo “Locomotor” 1988
Yumikonian´s Orchestra “Yumikonian’s Orchestra” 1990
Yumikonian´s Orchestra “Blue light Osaka” 1994 (featuring Diego Urcola en trompeta)
Gregorio´s Movie “Mambonga” 1995
Adokin con César Olguín “Tangostinato” 1996
Gordon Izumi “Facial Origami” 1997
Hirofumi Okamoto “Jawango” 1998
Roberto de Lozano “La Mejor” 1999 (también arreglista)
Zimmermann-Gregorio “Boracay Blue” 1999 (también producción)
Jorge Cumbo Quinteto “Tokyo Live 1999” 1999
Los Tres Amigos “Romance Verde” 1999
Old Friends “Jazz” 2000
Yayo Morales “Los Andes Jazz Project” 2001
Miguel Ángel Barcos “Energia de Tango” 2002
Miguel Cantilo “Sudamerica va” 2003
Yumiko Murakami “Musica” 2003 (disco homenaje con múltiples Invitados especiales)
Sujatovich-Gregorio-Graña “Jatangozz” 2004
Gladston Galliza “Fascinio” 2005
Barcos-Sanchez-Gregorio “Partida” 2006
Chuma Segura Hot Band “Viejos Tiempos” 2007
Luis Sartor “Organic Latinismo” 2009
La Película de Gregorio “Mr. Stan Dard” 2013
Rock Argentino en Estado Sinfónico 2016
Gustavo Gregorio/Miguel Cantilo "Todo Concuerda" 2018

Bandas 
Según período.

1969-1973 
Como guitarrista-cantante-compositor
Múltiples actuaciones como solista bajo el nombre de LIAO
En diversos teatros y salas de conciertos en Buenos Aires.

1974/1976
Argentina (ya como bajista)

Aurora 
Antonio Smith grupo
Engranaje 
Marcelo Codazzi
Rodolfo Haerle Cuarteto
Matias Pizarro Trio
Chimango (con Roque Narvaja)

1976/1978 
Colombia

Múltiples actuaciones en conciertos, clubes, teatros y televisión con el Latin Jazz Quartet.

1978/1981 
España

Dúo Pasote Doble (con Miguel Cantilo)1978
Pappo´s Blues (con Miguel Botafogo)1978
Moris 1978-1980 

Ramoncín 1980
Dúo Piero-Gustavo Gregorio 1980
Patricio (con Jorge Cariglino) 1980
Pirámide 1981
Salvador Domínguez (+ Paula Narea)1981

1981/1988 
Argentina

Piero con Prema 
La Ley 
Christian Roth
Vozarrón 
Pappo 

Alejandro Santos Cuarteto  

Carola Cutaia 
Kaplan-Gregorio-Pemoff
Cantilo y los Profesionales
Ditirambo (cuarteto con mis composiciones)

1988/1991 
Estados Unidos

Diversas actuaciones con Gregorio´s Movie, en los teatros dentro del marco de Berklee College of Music.

1991/1999  
Japón

Gregorio´s Movie y Adokin con César Olguín (bandas propias)
Hirofumi Okamoto 
Yumikonian´s Orchestra (dirigida por Yumiko Murakami)
Roberto de Lozano Cuarteto
Julio y Rossana Rosé
Rick Zimmermann Jazz Group

2000 hasta la fecha 
España

Trio 3G (trío con mis composiciones junto a Sergio Graña y Ramón García)
El Güevo Big Big Band (con Bob Sands)
Federico Lechner (con Marcelo Gueblón)
La Barberia del Sur (con Yayo Morales)
Cándido Mijares Trío (con Israel Sandoval)
Oscar Feldman Cuarteto (con Jorge Vera)
Connie Philp (con Paco García)
Gladston Galliza (con José San Martín y Santi Ibarretxe)
Jatangozz 
Chuma Segura Hot Band (con Jorge Pérez y Daniel García)
Cuarteto GAS 
Paco García Cuarteto
Claudio Gabis Blues Band
Dukaband Big Band 
Carlos Franzetti Trío 

Alberto Favero Trío

Bandas actuales

La película de Gregorio (Bobby Martinez, Jorge Vera, Paco Garcia)

Festivales 

Zaragoza Jazz, “Miguel Angel Remiro Cuarteto”,  Noviembre 2000
Alcala Jazz, “Trio 3G”, Junio 2001
Jazz Clubs Festival-Madrid, “Marcelo Peralta Trio”, Octubre 2001
Jazz en la Villa-Madrid, “Gladston Galliza Cuarteto”, Marzo 2002
Calle 54 Jazz Fest- Madrid “El Guevo Big Big Band”, Junio 2003
Calle 54 Jazz Fest- Madrid “Gladston Galliza Cuarteto”, Dic. 2003
III Fest.Internacional  de Tango -Sagunto “Walter Rios Trio”, Marzo 2004
Músicas del MetroSur- Madrid “El Guevo Big Big Band”, Junio 2004
European Jazz Music- Madrid “Creativa Jazz Ensemble”, Junio 2004
Berlin Café Jazz Fest- Madrid “Dukaband”, Octubre 2004
Aldana Jazz Fest- Caceres “Chuma Segura Hot Band”, Nov. 2004
El Foro Jazz- Azuqueca “Claudio Bruzzese Quartet”, Dic. 2004
Moe Jazz Fest- Madrid “Israel Sandoval Trio”, March 2005
Al Artis Jazz Fest- Alalpardo “Dukaband”, Julio 2005
El Point Jazz Fest- Fuerteventura “Guille Arrom Triio”, Sept. 2005
Profesores Creativos- Madrid “ Gregorio’s Movie”, Marzo 2006
Velez-Malaga Blues Fest, “Chuma Segura Hot Band”, Mayo 2006
Fuerteventura Jazz Fest “El Guevo Big Big Band”, Agosto 2006
Tango Argentina, Osaka, Japan, “Yumiko Murakami Memorial  
Concert”, Octubre 2006
Festival de Invierrno en Barco, Madrid “jazz Ensemble”, Febrero 2007
Sabiñañigo Jazz Fest, “Paco Garcia Cuarteto”, Febrero 2007
Jazz in the Streets- Pamplona “Chuma Segura Hot Band”, Junio 2007
Madrid Jazz Fest “Dukaband”, Noviembre 2007
Sabiñañigo Jazz Fest “Chuma Segura Hot Band”, Febrero 2008
Buenos Aires Jazz Fest “Gregorio’s Movie”, Marzo 2008
Art Deco Jazz Fest “Chuma Segura Hot Band”, abril 2008
Populart Jazz Fest “Chuma Segura Hot Band”, Mayo 2008
Moe Jazz Fest “Chuma Segura Hot Band”, Junio 2008
Marbella Jazz Fest “Andy Chango”, Junio 2008
La Otra Jam- Madrid, “GusGreg”, 2008-2009

Giras
Actuación, Producción y Organización (en Japón)
Gustavo Gregorio/Yumiko Murakami /Diego Urcola 1994 
Gustavo Gregorio/Yumiko Murakami /Guillermo Nojechowicz 1995
Gustavo Gregorio/Yumiko Murakami / Hugo Iozzolino 1996
Gustavo Gregorio/Yumiko Murakami /Miguel Cantilo 1997
Gustavo Gregorio/Yumiko Murakami /Jorge Cumbo 1998
Gustavo Gregorio/Miguel Angel Barcos 1998
Gustavo Gregorio/Miguel “Botafogo” Vilanova 1999
Gustavo Gregorio/Yumiko Murakami/ Miguel Ángel Barcos 1999
Gustavo Gregorio/ Emilio Solla/ Tatsuhiko Takeda 1999

Libros

Cuatro Cuerdas, método de bajo eléctrico 1987
Seis Cuerdas, método de guitarra eléctrica 1988
Bajo Bassico, método de bajo eléctrico 1995
Charango Master, método de charango escrito junto a Luis Sartor 1997

Revistas

“Fusion Musical” (Argentina) página de Bajo mensual, 1984-1985
“El Musiquero”  (Argentina) página de Bajo mensual, 1986-1988
“Bassist” (USA) página mensual Latin American Grooves,1996-1999
“Bajista” (España) página mensual “Principiantes”, 2007-2008
“Bajista” (España) página mensual “Armonía para bajistas”, 2007-2008

Audiovisuales

Diversos trabajos de composición y arreglos para teatro y cine desde 1982 hasta la fecha. Se destacan, en Teatro:
El Mundo ha Vivido Equivocado, de Roberto Fontanarrosa, con Gustavo Garzón, Gustavo Luppi y Guillermo Aragonés, de gran éxito entre 1985 y 1986.   
La Tele que os parió, de Enric Rufas y dirigida por Guillermo Dorda, con Mónica Gracia y Pablo Alonso. Desde abril a mayo de 2011 en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

Orquestador Sinfónico

CD Rock Argentino en Estado Sinfónico (Grammers) Buenos Aires, Argentina 2016
CD Francisco "35 años" (Summum Music/ATM) Madrid, España 2017
CD Symphonic Ríos/Miguel Ríos (Universal) Madrid, España, 2018

Referencias

Bibliografía

Enciclopedia del Rock Nacional 30 años, Pipo Lernoud y otros, Ediciones Mordisco, Buenos Aires 1996
Qué circo!, Miguel Cantilo, Editorial Galerna, Buenos Aires, 2011
Huellas Luminosas, Alejandro Petruccelli, Ediciones Diccionario, 2016
https://www.octavado.com/index.php?menu=5&valor=409

Compositores de Argentina
Bajistas de Argentina
Escritores de Argentina del siglo XX
Escritores de Argentina del siglo XXI
Músicos de la ciudad de Buenos Aires
Escritores de la ciudad de Buenos Aires